Isocyamus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Paul Gervais och van Beneden 1859. Isocyamus ingår i familjen vallöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Vallöss
Isocyamus